Adam Afzelius (1750–1837), Zweeds botanicus
 Johan Afzelius (1753–1837), Zweeds scheikundige (broer van bovengenoemde)
 Pehr von Afzelius (1760–1843), Zweeds arts (broer van de bovengenoemde twee)
 Arvid August Afzelius (1785–1871), Zweeds verzamelaar van volksliederen
 Ivar Afzelius (1848–1921), Zweeds jurist en politicus
 Jon Arvid Afzelius (1856–1918), Zweeds auteur van leerboeken (kleinzoon van Arvid August)
 Arvid Afzelius (1857–1923), Zweeds dermatoloog
 Björn Afzelius (1947–1999), Zweeds musicus

Achternaam